Luis Napoleón Bonaparte (en francés: Louis Napoléon Bonaparte) (Ajaccio, 2 de septiembre de 1778-Livorno, 25 de julio de 1846) fue un príncipe francés, hermano del emperador Napoleón Bonaparte. A partir de 1806, y gracias a la influencia de su hermano, se convirtió en rey de Holanda con el nombre de Luis I de Holanda (en neerlandés: Lodewijk I). Después de la derrota de Napoléon, usó el título de conde de Saint-Leu.

Primeros años de vida 

Luis nació como Luigi Buonaparte en Ajaccio, Córcega, el 2 de septiembre de 1778, fruto del matrimonio entre Carlo Buonaparte y María Letizia Ramolino. Fue el hermano menor de José Bonaparte, Napoleón I de Francia, Luciano Bonaparte y Elisa Bonaparte, y el hermano mayor de Paulina Bonaparte, María de la Grazia Carolina Bonaparte y Jerónimo Bonaparte.

Al principio de su carrera pasó por el ejército y sirvió para Napoleón en Egipto. Gracias a Napoleón, fue general a la edad de 25 años, aunque él mismo sintió que estaba yendo demasiado lejos, demasiado rápido.

Rey de Holanda 

Napoleón lo nombró rey de Holanda el 5 de junio de 1806. Aunque su hermano mayor quiso hacer de él poco más que un gobernador francés, Luis se tomó sus obligaciones como rey seriamente, llamándose a sí mismo rey Lodewijk I (adoptando la forma neerlandesa para su nombre), intentando aprender el idioma neerlandés y esforzándose duramente para ser un gobernante de Holanda responsable e independiente. Supuestamente, cuando llegó por primera vez a Holanda, le dijo al pueblo que era el Konijn van 'Olland ("conejo de 'Olland"), en vez de Koning van Holland ("rey de Holanda"), porque su neerlandés no era perfecto. Sin embargo, esto mostró que estaba intentando hablar el idioma y se ganó el respeto de sus súbditos.

Dos grandes tragedias ocurrieron durante su reinado: la explosión de un barco lleno de pólvora en el corazón de la ciudad de Leiden en 1807, y una importante inundación en 1809. En ambos casos, Luis supervisó personal y eficazmente los esfuerzos locales de auxilio, lo que le ayudó a ganarse el nombre de Luis el Bueno.

Su reinado en los Países Bajos fue de corta vida sin embargo, lo cual se debió a dos factores. El primero fue que Napoleón buscaba reducir el valor de los préstamos a franceses de inversores neerlandeses por dos tercios, significando un golpe económico serio. El segundo fue el que se convirtió en pretexto para la exigencia de abdicación de Napoleón. Como Napoleón estaba preparando un ejército para la campaña de Rusia, buscaba tropas de todos los territorios bajo su control, y de los países limítrofes aliados. Esto incluía las tropas de los Países Bajos. Luis, haciendo frente a la petición de su hermano, se negó categóricamente. Napoleón entonces acusó a Luis de poner los intereses neerlandeses sobre los de Francia y lo forzó a abdicar el 1 de julio de 1810.

Durante el reinado de Napoleón I, Luis Bonaparte fue nombrado Conde de Saint-Leu. En 1808 fue nombrado también Condestable de Francia, un título estrictamente honorífico.

Después de la muerte de su hermano mayor José en 1844, Luis fue visto por los bonapartistas como el legítimo Emperador de los franceses, a pesar de que él tomó pocas medidas para avanzar en la pretensión. (Su hijo y heredero, el futuro Napoleón III, por otro lado, fue en esos tiempos encarcelado en Francia por haber intentado maquinar un golpe de Estado bonapartista).

Luis murió el 25 de julio de 1846 en Livorno, y fue enterrado en Saint-Leu-la-Forêt, Île-de-France.

Matrimonio e hijos 

Luis se casó el 4 de enero de 1802 con Hortensia de Beauharnais, hija del difunto general Alejandro, vizconde de Beauharnais y de su esposa Josefina Tascher de la Pagerie. Josefina fue la primera esposa de su hermano Napoleón. Por eso Hortensia fue también la sobrina política de Luis.

El matrimonio fue forzado entre ellos y fue completamente sin amor. Por regla general, los Bonaparte, con la excepción de Napoleón, aborrecían a los Beauharnais. Luis incluso dudó la legitimidad de sus hijos.

Luis Napoleón Bonaparte y Hortensia de Beauharnais tuvieron tres hijos:

 Napoleón Carlos Bonaparte, nacido el 10 de octubre de 1802, Príncipe Real de Holanda. Cuando murió el 5 de mayo de 1807 a los cuatro años y medio de edad su cuerpo fue llevado a la catedral de Notre Dame en París. Está enterrado en Saint-Leu-la-Forêt, Île-de-France.
 Napoleón Luis Bonaparte, nacido el 11 de octubre de 1804. Fue nombrado Príncipe Real de Holanda a la muerte de su hermano, y fue el rey Lodewijk II por una semana, entre la abdicación de su padre y la invasión de Holanda por las tropas napoleónicas. Murió el 17 de marzo de 1831, y fue enterrado en Saint-Leu-la-Forêt, Île-de-France.
 Carlos Luis Napoleón Bonaparte (1808-1873). Nacido en París, fue el tercer y último hijo, y terminó siendo el emperador Napoleón III de Francia (1852-1870).

Luis fue también padre de un hijo ilegítimo, François de Castelvecchio (26 de abril de 1826-29 de mayo de 1869). Él nació en Roma y murió en Rennes.

Distinciones honoríficas 

 Soberano Gran Maestre (y fundador) de la Orden de la Unión (Reino de Holanda, 24/08/1806).
 Caballero Gran Águila de la Orden de la Legión de Honor (Primer Imperio Francés).
 Soberano Gran Maestre de la Real Orden de las Dos Sicilias (Reino de Nápoles).
 Caballero Gran Dignatario de la Orden de la Corona de Hierro (Primer Imperio Francés).
 Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama Española).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Juicio de Napoleón sobre Luis Bonaparte.

Casa de Bonaparte
Nobles de Francia
Gobernadores militares de París
Grandes cruces de la Legión de Honor
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Nombres inscritos en el Arco de Triunfo
Nacidos en Ajaccio
Fallecidos en Livorno
Napoleón III